Mistrzostwa Finlandii w Skokach Narciarskich 2013 – zawody w skokach narciarskich przeprowadzone 20 stycznia na skoczni Salpausselkä w Lahti i 24 marca 2013 roku na skoczni Laajavuori w Jyväskylä w celu wyłonienia indywidualnego mistrza Finlandii – wśród kobiet i mężczyzn. Na zawody składały się cztery konkursy męskie (dwa w kategorii seniorskiej i dwa juniorskie), a także konkurs kobiet (kategoria seniorska).

Pierwsze zawody, konkurs indywidualny mężczyzn na dużej skoczni, odbyły się w styczniu na skoczni HS 130 w kompleksie Salpausselkä. Pozostałe zawody przeprowadzono w marcu na obiektach o rozmiarach odpowiednio 108 i 68 m w kompleksie skoczni Laajavuori. Zawody seniorskie składały się z dwóch serii, zaś juniorskie – z jednej. Ich wyniki pozwoliły wyłonić indywidualnych medalistów.

Wśród mężczyzn w kategorii seniorskiej zwyciężyli Lauri Asikainen na skoczni dużej i Anssi Koivuranta na skoczni normalnej. W kategorii juniorów rozegrano dwa konkursy – wśród starszych zawodników zwyciężył Miika Ylipulli, zaś wśród młodszych Santeri Ylitapio.

W zawodach kobiet wystartowało 5 zawodniczek. Wygrała Julia Kykkänen o ponad 49 punktów przed Tanją Kaverinen.

Medaliści

Wyniki

Mężczyźni

Kategoria seniorska

Skocznia duża

Skocznia normalna

Kategoria juniorska

Kategoria juniorska do 16 lat

Kobiety

Kategoria seniorska

Przypisy 

Mistrzostwa Finlandii w skokach narciarskich
Sezon 2012/2013 w skokach narciarskich
2013 w Finlandii
Sport w Lahti
Sport w Jyväskylä